Demos kan syfta på:

 Demos (språklig betydelse) – ett begrepp för den röstberättigade delen av en befolkning
 Demos (studentförening) – en socialdemokratisk studentklubb vid Linnéuniversitetet i Växjö
 Demos (sektionsförening, Göteborg) – sektionsförening vid Göteborgs universitet

Se även
 Demo